Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Gołyszew – rosyjski hokeista
 Jefim Gołyszew – rosyjski kompozytor i malarz
 Paweł (Gołyszew) – prawosławny biskup